Henseling ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Otto Henseling (1945–2011), deutscher Chemiker
 Robert Henseling (1883–1964), deutscher Astronom
 Wilhelm Henseling (1854–1938), preußischer Generalmajor

Henseling steht für:

 (27710) Henseling, einen Asteroiden des Hauptgürtels